Змагання жінок у паралельному могулі на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 5 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 24 атлети з 13 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал
1/8 фіналу
 Ганна Кірні -  Дебора Сканціно
 Крісті Річардс -  Марія Пертахія
 Одрі Робічод -  Брітні Кокс
 Клое Дюфур-Лапуант -  Аріса Мурата
 Хезер МакФі -  Кайла Снідерман
 Катерина Столярова -  Еліза Оутрім
 Нікола Судова -  Регіна Рахімова
 Дженніфер Хейл -  Анастасія Гунченко
1/4 фіналу
 Ганна Кірні -  Крісті Річардс
 Клое Дюфур-Лапуант -  Одрі Робічод
 Гетер МакФі -  Катерина Столярова
 Дженніфер Хейл -  Нікола Судова
1/2 фіналу
 Клое Дюфур-Лапуант -  Ганна Кірні
 Дженніфер Хейл -  Хезер МакФі
За бронзу
 Ганна Кірні -  Гетер МакФі
Фінал
 Дженніфер Хейл -  Клое Дюфур-Лапуант
Фінальні результати

Посилання
 Календар
 Кваліфікація
 Фінал

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Жіночий паралельний могул на чемпіонатах світу з фристайлу